VNP és l'abréviació de:
 Verein Naturschutzpark, una fundació alemanya
 Vila Nova de Paiva, un municipi portuguès
 El codi SIL d'una llengua austronèsica
 El codi ISO 639-3 d'una llengua austronèsica
 El Vlaams Nationale Partij, un partit precursor del partit polític belga Vlaams Blok